Rekken (plaats) - plaats in de gemeente Berkelland in de Achterhoek, provincie Gelderland
 Rek (fysica) - fysisch proces (uitrekken)
 Stretching - het rekken van spiergroepen